Lazarevitch ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Lazarévitch-Gilman (1901–1973), russisch-französische Revolutionärin
 Serge Lazarevitch (* 1957), französischer Musiker